Break Up peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
Break-up, érotisme et ballons rouges (L'uomo dei cinque palloni), un film italien réalisé par Marco Ferreri, sorti en 1965 ;
Break Up, titre original du film américain Point de rupture réalisé par Paul Marcus, sorti en 1998 ;
The Break-Up, titre original du film américain La Rupture réalisé par Peyton Reed, sorti en 2006.

Musique 
Break Up, une chanson interprétée par le chanteur américain Jerry Lee Lewis, sortie en 1958 ;
Break Up, un album de Scarlett Johansson et Pete Yorn sorti en 2009.